Ibirapitanga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibirapitanga (ort), Bahia, 
 Ibirapitanga (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar